Sompolno (gromada 1954–1957)  (powiat kolski)
 Sompolno (gromada 1971–1972) (powiat kolski)